Toto steht für:
 Toto (Band), US-amerikanische Rockband
 Toto (Album), Debüt-Album der Band Toto
 Toto (Kurzfilm, 2013), Kurzfilm von Can Fakioglu aus dem Jahr 2013
 TOTO (Kurzfilm, 2020), Science-Fiction-Kurzfilm von Marco Baldonado aus dem Jahr 2020
 Toto (Unternehmen), japanischer Hersteller von Sanitäranlagen
 Toto Costruzioni Generali, italienisches Bauunternehmen
 Toto (Sprache), sinotibetische Sprache
 Toto, Kurzform des Gewinnverteilungsprinzips Totalisator
 Toto (Sportwette), im Sinne einer Fußballwette (ursprünglich Pferdewette)
 Toto (Würfelspiel), einfaches Würfelspiel
 Toto-Lotto Niedersachsen, niedersächsische Toto- und Lotto-Gesellschaft

Personen:
 Jérémy Toto (* 1992), französischer Handballspieler
 Jonathan Toto (* 1990), französisch-kamerunischer Fußballspieler
 Mateus Totô (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Patrick Toto (* 1954), tansanischer Hockeyspieler
 Toto (Bühnenbildner) (* 1961), deutscher Bühnenbildner
 Totò (1898–1967), italienischer Schauspieler
 Toto Cutugno (* 1943), italienischer Liedermacher
 Toto Wolff (* 1972), österreichischer Automobilrennfahrer, Investor und Motorsportchef bei Mercedes

 Toto, Spitzname des haitianischen Paramilitärs Emmanuel Constant (Paramilitär)
 Toto, Spitzname des Gouverneurs von Maguindanao, Esmael Mangudadatu
 Toto, Spitzname von Torsten Heim, Streifenpolizist aus Bochum

Fiktive Tiere:
 Toto, Name des Hundes in der Erzählung Der Zauberer von Oz
 Totoschka, Name des Hundes im Buch Der Zauberer der Smaragdenstadt

Siehe auch:
 in toto (lat. „im Ganzen“, „vollständig“)

Abkürzung